

Persone
Elia Millosevich, astronomo
Federico  Millosevich, mineralogista e politico

Asteroidi
69961 Millosevich